

Pessoas 
 Tim Story

Localidades 
 Story (Wyoming)
 Condado de Story
 Story City

Outros
 Estória, em inglês

Ver também
 History

Desambiguação
Desambiguações de topônimos